El Manguito kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Manguito, Sinaloa, 
 El Manguito, Nayarit, Santiago Ixcuintla, 
 El Manguito, Chiapa de Corzo, 
 El Manguito, Veracruz, Paso de Ovejas, 
 El Manguito, Guerrero, 
 El Manguito, Oaxaca, San José Chiltepec, 
 El Manguito, Cacahoatán, 

Robotskapade Mexikoförgreningar